Сезон 1919/20 — 10-й сезон в истории «Винер Аматёр», а также 9-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый класс.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1919/20 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1919/20 на сайте AustriaSoccer.at

1919/1920
Винер Аматёр